het Louisemeer, een meer in Alberta, Canada
 Lake Louise (Canada), een plaats aan dit meer.
 Lake Louise (Alaska), een plaats in de Amerikaanse staat Alaska.
 Lake Louise (Nieuw-Guinea), een geografische entiteit in Papoea-Nieuw-Guinea